Marfori ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Marfori (* 1958), italienischer Regisseur
 Carlos Marfori y Callejas (1821–1892), spanischer Politiker
 Isidro Marfori (1890–1949), philippinischer Schriftsteller